Zlato fluorid se može odnositi na:

Zlato(V) fluorid
Zlato(III) fluorid
Zlato(I) fluorid